Termo usado geralmente para designar o que é relativo a náutica e a navegação marítima.

Clubes esportivos
Clube Náutico Capibaribe - com sede em Recife, Pernambuco
Clube Náutico Marcílio Dias - com sede em Itajaí, Santa Catarina
Náutico Futebol Clube - com sede em Caracaraí, Roraima

Outros
Museu Náutico - localizado na cidade de Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul.
Turismo náutico - caracterizado pela utilização de embarcações náuticas com finalidade de movimentação turística

Desambiguação